Miejscowości o tej nazwie:
 Viloria – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Brian Viloria – amerykański bokser
 José de Jesús Nuñez Viloria – rzymskokatolicki duchowny